Локбата́н () — посёлок городского типа в Азербайджане, административный центр Гарадагского района города Баку.

География 
Посёлок расположен в Гобустане, на краю железной дороги Баку—Алят. Недалеко от посёлка расположен одноимённый грязевой вулкан, внесённый в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Происхождение названия 
Заложенный в 1932 году посёлок для рабочих-нефтяников получил название расположенного поблизости грязевого вулкана Локбатан.

История 

Возник в начале XX века в связи с развитием добычи нефти. Постоянно разрастался и менял облик.

В 1934 году из скважины № 45 на Локбатанском участке забил один из сильнейших нефтяных фонтанов в мире. Суточная добыча нефти из этой скважины достигала 20 тысяч тон.

В советские годы в посёлке был расположен машиностроительный завод, нефтегазодобывающее управление «Карадагнефть», 3 средние и 1 восьмилетняя школа, дом культуры, библиотека, техническое училище, вечерний филиал Бакинского нефтяного техникума, дом пионеров и т.д.

Рядом с территорией посёлка расположены крупные торговые центры «Садарак» и «Бина». Идёт увеличение территории посёлка, снос старых «камышёвок», строительство новых домов. На территории торгового центра «Садарак» с 2007 года функционирует Мечеть Садарак.

Создан парк имени Гейдара Алиева рядом с центральной почтой. Также в этой части посёлка построено новое здание министерства государственной безопасности.

Наиболее старая часть посёлка - средняя часть, построенная ещё в 1940 — 50 годах. Расположены несколько архитектурных памятников: Дворец культуры, старый универмаг, старая пятиэтажка. Здания строились заключёнными, а позднее немецкими военнопленными. Выполнены в особом стиле, имеют сеть подземных туннелей и ходов, бомбоубежищ.

В честь посёлка назван теплоход — танкер, построенный в 1930 году. (Судно «Лок-Батан»)

Население 
По данным всесоюзной переписи населения 1989 года в посёлке Локбатан проживало 23365 человек.

Население - 99 тыс. жителей (2019).

Примечания 

Населённые пункты в административном подчинении Баку
Гарадагский район